Pasch è un cognome tedesco, che si può riferire a:
 Moritz Pasch
 Assioma di Pasch
 Teorema di Pasch